Le Chevalier à la rose est le titre français de plusieurs œuvres :
 Der Rosenkavalier, opéra de Richard Strauss créé le  ;
 Le Chevalier à la rose, film de Robert Wiene sorti en 1925 d'après ce même opéra ;
 Le Chevalier à la rose, film de Paul Czinner sorti en 1962, également adapté de cet opéra.

Voir aussi 

 Le Chevalier à la rose rouge, film de Steno sorti en 1966.